Уче́бный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Учебный переулок — улица в Липецке.
 Учебный переулок — улица в Москве.
 Учебный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Учебный переулок — улица в Херсоне.